Hadsund har flere betydninger:

 Hadsund - tidligere administrativt centrum i Hadsund Kommune, beliggende i Himmerland.
 Hadsund (sund) - et farvand i Mariager Fjord.